Faison ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Faison (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Ellen Faison (1933–2011), US-amerikanische Schauspielerin
 Frankie Faison (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Helen Faison (1924–2015), amerikanische Pädagogin
 John M. Faison (1862–1915), US-amerikanischer Politiker
 Marcus Faison (* 1978), US-amerikanisch-belgischer Basketballspieler
 S. Lane Faison, Jr. (1907–2006), US-amerikanischer Kunsthistoriker

Faison bezeichnet außerdem:

 Faison (North Carolina), Ort im US-Bundesstaat North Carolina